Mäusberg ist ein geographischer Name:

Orte:
 Mäusberg (Ipsheim), Einöde des Marktes Ipsheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Mäusberg (Schrozberg), Weiler im Stadtteil Ettenhausen von Schrozberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Berge und Erhebungen:
 Mäusberg (Detter) (435 m), Berg in der Rhön bei Detter, Markt Zeitlofs, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Mäusberg (Stöckach) (376 m), Berg bei Stöckach, Gemeinde Trautskirchen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Mausberg
 Mäuseberg